Stamate este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Cristina Stamate (1946–2017), actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce.
 Daniel-Stamate Budurescu (n. 1950), deputat român.
 Aurelian Stamate (n. 1960), fotbalist român.
 Gheorghe Stamate (n. 1962), fotbalist român.
 Olesea Stamate (n. 1983), politician și ministru moldovean.

Vezi și
 Stamati